Cerekev má více významů:

 dřevěný kostel, resp. chrám (původní význam)

 název sídla
 Dolní Cerekev, obec v okrese Jihlava
 Horní Cerekev, obec v okrese Pelhřimov
 Nová Cerekev, obec v okrese Pelhřimov

Související články 
 Cerekvice
 Cerekvička
 Cerkev
 Církvice

Externí odkazy